Элино́р Фрэ́нсис Калье́р (; 17 мая 1969, Чикаго, Иллинойс, США) — американская актриса, комедиантка, сценарист и кинопродюсер. Наиболее известна ролью Рокси из телесериала «Ханна Монтана» (2006—2008).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Комики США
Актрисы озвучивания США